Labes bezeichnet:
 Labes, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Łobez
 Labes (Gattung), ausgestorbene Gattung der Säugetiere in der Gruppe der Leptictida 

Labes ist der Familienname folgender Personen:
 Faustinus Labes, aus Treptow, führte 1533 die Reformation in Sternberg ein
 Hermann Labes (1826–1898), deutscher Jurist und Politiker
 Thea Labes (1937–2011), deutsche Kirchenmusikerin
 Walter Labes, deutscher Architekt, 20. Jahrhundert